TRH puede referirse a:
 El tiempo de residencia hidráulico; en filtración de agua, el tiempo que el agua permanece en un filtro biológico.
 La hormona liberadora de tirotropina (TRH por sus siglas en inglés).